

Patronymes 

Louis-Amable Jetté ( à L'Assomption -  à Québec) était un avocat, un juge, un journaliste, un homme politique et un professeur québécois,
Michel Jetté est un réalisateur, scénariste, producteur et monteur,
René Jetté (- ) est un historien, un démographe et un professeur canadien.

Toponymes

Canada

Québec 
Jetté, canton de la municipalité régionale de comté de La Matapédia.
Homonymie de nom de famille
Homonymie de patronyme